Голиан — фамилия. Известные носители:

 Голиан, Богумил (1931—2012) — чехословацкий волейболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968).
 Голиан, Ян (1906—1945) — словацкий бригадный генерал, организатор и руководитель Словацкого народного восстания.